Pterogorgia är ett släkte av koralldjur. Pterogorgia ingår i familjen Gorgoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Pterogorgia